В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Albuquerque 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Катріна Адамс і Ізабель Демонжо виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліз Грегорі і Пінат Луї 6–7, 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Елна Рейнах (півфінал)
 Катріна Адамс /  Ізабель Демонжо (чемпіонки)

 Ліз Грегорі /  Пінат Луї (фінал)
 Джо-Анн Фолл /  Марі П'єрс (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Albuquerque